Boni kan syfta på följande platser:

Benin 

 Boni, Benin, ort,

Indonesien 

 Watampone, kabupatenhuvudort, Sulawesi Selatan, 
 Desa Boni, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar